Een Sint-Amandskerk of Sint-Amanduskerk is een kerkgebouw gewijd aan Amandus van Maastricht.

België 

Henegouwen
 Sint-Amanduskerk (Lowingen)
 Sint-Amanduskerk (Rozenaken)

Antwerpen (provincie)
 Sint-Amanduskerk (Antwerpen)
 Sint-Amanduskerk (Geel)
 Sint-Amanduskerk (Heffen)
 Sint-Amanduskerk (Sint-Amands)

Limburg
 Sint-Amanduskerk (Stokrooie)
 Sint-Amanduskerk (Zammelen)

Luik (provincie)
 Sint-Amanduskerk (Jupille)

Oost-Vlaanderen
 Sint-Amanduskerk (Aspelare)
 Sint-Amandus-en-Sint-Jobkerk
 Sint-Amanduskerk (Denderhoutem)
 Sint-Amanduskerk (Denderleeuw)
Sint-Amanduskerk (Eke)
 Sint-Amanduskerk (Erembodegem), wijk: Ten Bos
 Sint-Amanduskerk (Gavere)
 Sint-Amanduskerk (Heldergem)
 Sint-Amanduskerk (Heurne)
 Sint-Amanduskerk (Hundelgem)
 Sint-Amanduskerk (Kwaremont)
 Sint-Amanduskerk (Leeuwergem)
 Sint-Amanduskerk (Leupegem)
 Sint-Amanduskerk (Moortsele)
 Sint-Amanduskerk (Ooike)
 Sint-Amanduskerk (Oostakker)
 Sint-Amanduskerk (Sint-Amandsberg)
 Sint-Amanduskerk (Smeerebbe)
 Sint-Amanduskerk (Viane)
 Sint-Amanduskerk (Waarbeke)
 Sint-Amanduskerk (Zeveren)

Vlaams-Brabant
 Sint-Amanduskerk (Malderen), gemeente Londerzeel
 Sint-Amanduskerk (Elingen)
 Sint-Amanduskerk (Erps)
 Sint-Amanduskerk (Hoeleden)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Kortenberg), tot naamswijziging in 1981
 Sint-Amandskerk (Strombeek-Bever)
 Sint-Amanduskerk (Wezeren)

West-Vlaanderen
 Sint-Amanduskerk (Bavikhove)
 Sint-Amanduskerk (Beernem)
 Sint-Amanduskerk (Bekegem)
 Sint-Amanduskerk (Bellegem)
 Sint-Amanduskerk (Gullegem)
 Sint-Amanduskerk (Hooglede)
 Sint-Amanduskerk (Ingelmunster)
 Sint-Amanduskerk (Kerkhove)
 Sint-Amanduskerk (Meulebeke)
 Sint-Amanduskerk (Oostrozebeke)
 Sint-Amandskerk (Roeselare)
 Sint-Amanduskerk (Uitkerke)
 Sint-Amanduskerk (Wingene)
 Sint-Amanduskerk (Zwevegem)

Frankrijk 
 Sint-Amandskerk (Belle)
 Sint-Amandskerk (Frelinghien)

Duitsland 
 St. Amanduskirche (Aschendorf)

Oostenrijk 
 St. Amanduskirche (Admont)

Zwitserland 
 Amanduskirche (Maienfeld)

Amanduskerk